Vingt-Deux-Octobre ou XXII-Octobre ou 22-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

22 octobre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,
 Le  : Création de la commune de Xonrupt-Longemer à partir de celle de Gérardmer, dans les Vosges.

Au Mali,
 Le   : Création du parti de l'Union soudanaise-Rassemblement démocratique africain qui conduira le pays à l'indépendance en 1960.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies « Vingt-Deux-Octobre » et « XXII-Octobre »

Graphie « 22-Octobre »

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, 22 de Octubre ou Veintidos de Octubre
 Mexique : événement non connu
 (Calle) 22 de Octubre, à Uruapan, État de Michoacán.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant
Odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
22